Авелліно — місто в Італії, столиця однойменної провінції
 Провінція Авелліно — провінція в Італії, у регіоні Кампанія
 Франческо Марія Авелліно — італійський археолог